La Route nationale 85 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 85 en Belgique
 Route nationale 85 en Estonie
 Route nationale 85 en France métropolitaine
 Route nationale 85 en Italie.

Voir aussi